LSR steht als Abkürzung für:

 Landesschulrat in Österreich
 Landesschülerrat in Bayern, von den Schülern gewähltes Beratungsgremium
 Landesschülerrat Hessen, gesetzliche Interessenvertretung der hessischen Schülerinnen und Schüler
 Landesschülerrat Niedersachsen, Beratungsgremium des niedersächsischen Kultusministeriums
 Landesschülerrat Sachsen, gesetzliche Interessenvertretung der Schüler im Freistaat Sachsen
 Leistungsschutzrecht für Presseverleger
 Leuchtstoffröhre, Gasentladungslampe
 Life-Science-Research-Industrie, kurz LSR-Industrie, Teil der Biotechnologie- und Pharmaindustrie
 Liga der Sozialistischen Revolution, die österreichische Sektion der Liga für die Fünfte Internationale, siehe Arbeiter*innenstandpunkt
 Link State Routing Protocol, siehe Link-State
 Liquid Silicone Rubber, Flüssigsilikonkautschuk
 Local Standard of Rest, ein fixes Bezugssystem in der Astronomie, siehe Lokales Ruhesystem
 LSR Group, russischer Immobilien- und Baustoffkonzern
 LSR-Projekt, ein ideenhistorisches Projekt von Bernd A. Laska, siehe Bernd A. Laska #Das LSR-Projekt
 Luftschutzraum, siehe Luftschutzkeller
 Lues-Such-Reaktion, ein medizinischer Test auf (durchgemachte oder akute) Syphilis-Infektion als Teil der Schwangerschaftsvorsorge

Abkürzung